Patrick Gilmore peut faire référence à :
  (1829-1892), un compositeur et chef d'orchestre américain
 Patrick Gilmore, un producteur de jeu vidéo et réalisateur américain
 Patrick Gilmore (acteur) (1976- ), un acteur canadien

Références